Otsego County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Otsego County (Michigan)
 Otsego County (New York)